renvoie à plusieurs unités dans les armées des différentes nations :

Allemagne

Australie

Belgique 
 14e bataillon médical

Canada

États-Unis

France 
 14e bataillon de chars de combat
 14e bataillon de chasseurs alpins (et 14e bataillon de chasseurs à pied)
 14e régiment du génie (France)
 14e bataillon d'infanterie (France)
 14e bataillon d'infanterie de marine
 14e bataillon de tirailleurs algériens
 14e bataillon de tirailleurs sénégalais
 14e bataillon vietnamien

Inde

Italie

Union soviétique

Ukraine